Ване́сса Клэр Стюа́рт (), в девичестве — Пе́ркинс (, Новый Орлеан, Луизиана, США) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Ванесса Клэр Перкинс (девичья фамилия Стюарт) родилась в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) и посещала «Webster Conservatory for the Performing Arts», которую она окончила с отличием, а вскоре после этого она победила на «Oxford School of Drama» в Англии.

Карьера 
Ванесса дебютировала в кино в 1999 году, сыграв роль медсестры в фильме «V-мир матрицы». Всего Стюарт сыграла в 16-ти фильмах и телесериалах. Также Стюарт является сценаристом и продюсером, а в 2006 году она открыла продюсерский центр «Fleur De Lis» совместно с Сарой Марией Ньюман.

Личная жизнь 
В 2001—2006 года Ванесса была замужем за актёром Лэнсом Артуром Смитом (род.1977).

С 11 июня 2011 года Ванесса замужем во второй раз за актёром Френчем Стюартом (род.1964). У супругов есть дочь — Элен Клэр Стюарт (род.28.06.2013).

Избранная фильмография 
актриса

Примечания

Ссылки 
 
  Somewhere That’s Green: Backstage Spaces 

Википедия:Биографии современников